Achrioptera är ett släkte av insekter. Achrioptera ingår i familjen Phasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Achrioptera